La Salud kan syfta på följande platser:

Kuba 

 La Salud, Kuba, Provincia Mayabeque,

Mexiko 

 La Salud, Michoacán de Ocampo, Morelos, 
 La Salud, Oaxaca, San Simón Zahuatlán, 

Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar